Deux dans la steppe (Двое в степи, Dvoe v stepi) est un film soviétique réalisé par Anatoli Efros, sorti en 1964.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Piotr Emelianov
 Musique : Djivan Ter-Tatevosian
 Décors : Nikolaï Markin

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1964
Film dramatique soviétique
Film de guerre soviétique
Film soviétique en noir et blanc